Ускюда́р () — район провинции Стамбул (Турция), в азиатской части города Стамбула.

География 
На севере граничит с районом Бейкоз, на юго-востоке — с Аташехиром, на юге — с районом Кадыкёй, на западе омывается проливом Босфор, через который связан с районами Бешикташ, Бейоглу и Эминёню на европейском берегу.

Одним из жилы кварталов является старинный Султантепе. Согласно одному источнику, во времена Османской империи  здесь была в резиденция женщин при дворе Сулеймана Великолепного, жила Хаджи Хесна Хатун (леди Хесна Хаджи), няней его дочери Михримах Султан.

Этимология 
Первым названием поселения был Хрисополь (). По преданию город получил название от Хриса, сына Агамемнона и Хрисеиды, который умер и похоронен здесь. По другой версии от  «золото», потому что персы брали налог с проходящих через Босфор кораблей, или из-за вида города на закате.

Широко распространена идея о том, что название Ускюдар происходит от эквитов скутаторов, всадников со скутумами
() римской армии.

Также встречается название Скута́ри ().

История 
Ускюдар стоит на месте древнего города Хрисополь. Хрисополь находился в зависимости от Халкедона (, ныне Кадыкёй). В 508 году до н. э. вошел в державу Ахеменидов. В 400 году до н. э. в Хрисополе некоторое время находились десять тысяч Ксенофонта.

В 1912 году в районе проживало 81 117 мусульман, 50 360 армян, 34 640 греков и 5670 евреев.

Известные уроженцы 

 Василий III (патриарх Константинопольский) (1846—1929) — патриарх Константинопольский.
 Есаян, Забел (1878—1943) — армянская писательница.
 Осман Зеки Унгёр (1880 — 1958) — турецкий композитор, скрипач и дирижёр, автор музыки к национальному гимну «Марш независимости».
 Хризостом (Константинидис) (1921—2006) — митрополит Эфесский.
 Ceza (род. 1977) — турецкий рэпер.
 Эрдок, Неше (род. 1940) — турецкая художница.
 Теодик (1873-1928) — армянский филолог.

Галерея

См. также 
 Фетхи-паша (парк)

Примечания

Ссылки 
 
 

 
Города Византии